Теулада може да се отнася за:

 Теулада (), град в Испания, автономна Валенсийска общност, провинция Аликанте
 Теулада (), градче в Италия, административен регион и остров Сардиния, провинция Каляри